Дмитрий Петрович О́сипов:
 Осипов, Дмитрий Петрович (1909—1954) — советский дирижёр и музыкальный педагог.
 Осипов, Дмитрий Петрович (1887—1934) — советский архитектор.